Бамберг (нем. Bamberg) — многозначный термин.

 Бамберг — город окружного подчинения в земле Бавария, Германия.
 Бамберг — район в Германии; входит в федеральную землю Бавария.
 Бамберг — город в Южной Каролине, административный центр округа Бамберг.
 Бамберг — административно-территориальный округ в штате Южная Каролина, США.

 Бамберг — немецкий баскетбольный клуб из одноимённого города.

 Бамберг, Карл Карлович (1894—1981) — советский агрохимик.
 Бамберг, Феликс (1820—1893) — немецкий дипломат и историк.

См. также 
 Бамбергер